

Localidades
 Trenton (Nova Jérsei) — cidade e capital do estado norte-americano de Nova Jérsei
 Trenton (Carolina do Norte) — cidade do estado norte-americano da Carolina do Norte
 Trenton (Carolina do Sul) — cidade do estado norte-americano da Carolina do Sul
 Trenton (Flórida) — cidade do estado norte-americano da Flórida
 Trenton (Geórgia) — cidade do estado norte-americano da Geórgia
 Trenton (Illinois) — cidade do estado norte-americano de Illinois
 Trenton (Kentucky) — cidade do estado norte-americano do Kentucky
 Trenton (Michigan) — cidade do estado norte-americano do Michigan
 Trenton (Missouri) — cidade do estado norte-americano da Missouri
 Trenton (Nova Iorque) — cidade do estado norte-americano de Nova Iorque
 Trenton (Tennessee) — cidade do estado norte-americano de Tennessee
 Trenton (Texas) — cidade do estado norte-americano do Texas
 Trenton (Utah) — cidade do estado norte-americano de Utah
 Trenton (Nebraska) — vila do estado norte-americano de Nebraska
 Trenton (Ohio) — cidade do estado norte-americano de Ohio
 Trenton (Nova Escócia) — município do condado canadense de Nova Escócia
 Município de Trenton (condado de Delaware, Ohio) — município do estado norte-americano de Ohio

Esporte
 Trenton Speedway — antigo autódromo em Trenton, Nova Jérsei

História 
 Batalha de Trenton — episódio da Guerra de Independência dos Estados Unidos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos